Латіша Чжань і Мартіна Хінгіс були чинними чемпіонками, але наприкінці 2017 року Хінгіс завершила професійну кар'єру. Чжань грала в парі з Бетані Маттек-Сендс, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Андреа Сестіні-Главачкова і Барбора Стрицова.

Катерина Макарова і Олена Весніна виграли титул, у фіналі перемігши пару Тімеа Бабош і Крістіна Младенович з рахунком 2–6, 6–4, [10–8].

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
 Main Draw 

Жінки, парний розряд